Deutsches Institut für Normung, de Duitse nationale normeringsinstantie
 Diaspora Instituut Nederland, een organisatie die Suriname wil ontwikkelen door relaties Nederland te stimuleren
 Drug Identification Number, een medicijnenregistratienummer in de Canadian Food and Drugs Act
 Demokratene, voluit Demokratene i Norge, een politieke partij in Noorwegen
 DIN (muziekproject) (1992-heden), een Canadees muziekproject